Денфер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Денфер, Август Ульянович — новогородский гражданский губернатор, сенатор, полковник.
 Денфер, Иоганн Генрих фон (1700—1770) — курляндский натуралист и алхимик, лютеранский священник.
 Денфер, Константин Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6517; 5 декабря 1841.